Видухова () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Грыфинский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 5608 человек (на 2005 год).

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Западно-Поморского воеводства